Вице-король Арагона был представителем монарха Испании в Арагоне. Начиная с 1517 года, после смерти короля Фердинанда II Арагонского, также известного как «Католик», последнего короля Арагона (1479—1516), при котором произошло объединение Кастилии и Арагона. Несмотря на объединение двух пиренейских монархий, эти королевства сохранили определенную политическую и юридическую независимость. Король Испании Карлос I Габсбург (1516—1556), внук Фердинанда Католика, в 1517 году создал должность вице-короля Арагона.

Во время Войны за испанское наследство и реформы династии Бурбонов был принят Декрет Нуэва-Планта, 29 июня 1707 года, который ликвидировал последние остатки самостоятельности королевств Арагон и Валенсии. Должность вице-короля Арагона была ликвидирована, а вместо неё была введена должность капитана Арагона в качестве военного и политического губернатора.

Вице-короли Арагона 
 1517—1520: Алонсо Арагонский (1470—1520), архиепископ Сарагосы (1478—1520). Незаконнорожденный сын короля Арагона Фердинанда II Католика
 1520—1535: , главный юстициарий Арагона
 1535—1539: Бельтран II де ла Куэва и Толедо, 3-й герцог Альбукерке (1478—1560)
 1539—1554: Педро Мартинес де Луна, граф де Мората (1492—1570)
 1554—1564: Диего Уртадо де Мендоса и де ла Серда (ок. 1500—1578), князь де Мелито и герцог Франкавилья
 1566—1575:  (1498—1575), архиепископ Сарагосы. Сын Алонсо де Арагона, первого вице-короля Арагона.
 1575—1588: Арталь де Алагон и Мартинес де Луна, граф де Састаго (1533—1593)
 1590—1593:  (ум. 1594), епископ Теруэльский
 1599—1602: Бельтран III де ла Куэва и Кастилия, 6-й герцог де Альбукерке (1551—1612)
 1602—1604:  (1560—1608), кардинал
 1604—1610: , маркиз де Айтона (154—1626)
 1610—1621: Диего Каррильо де Мендоса, маркиз де Хельвес (ок. 1560—1636)
 1621—1632:  (1583—1665)
 1632—1635: , маркиз Монтенегро (1564—1633)
 1635—1638: Педро Фахардо де Суньига и Рекесенс, маркиз-де-Лос-Велес (1602—1647)
 1639—1641: , герцог де Ночера (1580—1642)
 1641:  (ум. 1648), епископ Малаги (первый раз)
 1641:  (1604—1663) маркиз де Тавара
 1642—1644: Теодоро Тривульцио (1597—1656), кардинал
 1644—1645: , герцог Фриас (1609—1652)
 1645—1648: Антонио Энрикес де Поррес, епископ Малаги (второй раз)
 1647—1649: Франциско де Мело (1597—1651), маркиз де Вильянуэва
 1649—1652: Франсиско Фернандес де Кастро и Андраде, граф де Лемос (1613—1662)
 1654—1657: Франческо Пиньятелли, герцог Монтелеон
 1657—1658:  (1585—1662), архиепископ Сарагосы
 1658—1664: Никколо I Людовизи (1610—1664), князь Пьомбино
 1664—1667: Франсиско Идьякес и Бутрон (1620—1687), герцог Сьюдад-Реаль
 1667—1668: Этторе Пиньятелли, герцог Монтелеон (1620—1674)
 1668: Педро Пабло Хименес де Урреа, граф де Аранда
 1669—1678: Хуан Хосе Австрийский (1629—1679)
 1678—1681: Лоренцо Онофрио Колонна (1637—1689)
 1681—1687: Хайме Франсиско Сармьенто де Сильва (1625—1700), герцог де Ихар
 1688—1691: Карло Филиппо Антонио Спинелли, князь ди Кариати
 1692—1693: Бальтасар де лос Кобос Луна Сармьенто де Мендоса и Манрике, маркиз де Камараса (первый раз)
 1693: Хуан Мануэль Фернандес Пачеко (1650—1725), герцог Эскалона (исполняющий обязанности)
 1694—1696:  (1633—1710), архиепископ Сарагосы (первый раз)
 1696—1697: Доменико дель Джудиче, герцог де Инвераццо (исполняющий обязанности)
 1697—1704: Бальтасар де лос Кобос Луна Сармьенто де Мендоса и Манрике, маркиз де Камараса (второй раз)
 1704—?:  (1633—1710), архиепископ Сарагосы (второй раз)

Ссылки 
  Virreinato de Aragon

Вице-короли Арагона
Правители Арагона
История Испании